Le Championnat d'Europe de football féminin des moins de 19 ans 2008 est un tournoi de football qui s'est déroulé en France du 7 au . La finale a été remportée par l'Italie face à la Norvège sur le score de 1-0.

Équipes qualifiées 

 
 
 
 
 , nation organisatrice

Stades

Qualifications

Premier tour 

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour de qualification.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 

* Forfait de la Géorgie

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10

Groupe 11

Deuxième tour

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Phase finale

Premier tour

Groupe A 

 journée

 journée

 journée

Groupe B 

 journée

 journée

 journée

Demi-finales

Finale 

2008
Football en France en 2008
Compétition de football en France
Football féminin des moins de 19 ans
Événement sportif international en France